А́нтти-Юха Пе́лттари (; ) — финский , начальник полиции безопасности Финляндии (с 2016).

Биография 
Окончил юридический факультет Хельсинкского университета и в 1992 году получил степень магистра международного и сравнительного права.

С 1998 по 2005 годы был советником парламентского комитета по международным делам и обороне.

С 2005 года начал работать в структуре Министерстве внутренних дел Финляндии, где в 2009 году был секретарём по политическим вопросам министра .

С февраля 2011 года исполнял обязанности начальника полиции безопасности Финляндии. 11 февраля 2016 года, на заседании правительства, министром внутренних дел Петтери Орпо был предложен для назначения начальником SUPO.

Примечания 

Выпускники юридического факультета Хельсинкского университета
Полиция Финляндии